Большая Увайка — река в Удмуртии, левый приток Сюзяшурки.

Длина реки — 12 км. Исток на краю лесного массива недалеко от точки соприкосновения границ Можгинского, Малопургинского и Увинского районов. Общее направление течения — юго-восточное. Течёт через село Норья, где впадает основной приток — Малая Увайка (лев), ниже него на реке имеется крупный пруд. После деревни Кулаево впадает в Сюзяшурку.

В бассейне реки также находится д. Красный Яр.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101212111100027224.

Примечания 

Бассейн Ижа (приток Камы)
Реки Малопургинского района
Реки Можгинского района
Реки Увинского района